

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2013.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
 
 : 1993-94

 
 : 1994-95

 
 : 1993-94

 
 : 1995-96

 
 : 2002-03, 2005-06

Nazionale
  Giochi olimpici: 1
 : 2006

  Campionato del mondo: 1
: 1995

  Campionato del mondo: 4
: 1998, 1999, 2001, 2007

  Campionato del mondo: 2
: 2000, 2006

Individuale
 Campionato del mondo:
 2000: All-Star Team
 2000: Best Defenseman
 2001: All-Star Team
 2001: Most Assists (12)
 2001: Most Assists by Defenseman (12)
 2001: Most Points by Defenseman (13)
 2006: All-Star Team
 2006: Most Assists (11)
 2006: Most Assists by Defenseman (11)
 2006: Most Points by Defenseman (14)
 2007: All-Star Team
 2010: All-Star Team
 2010: Best Defenseman
 2010: Most Assists by Defenseman (6)
 2010: Most Points by Defenseman (7)
 2010: Top 3 Player on Team

 SM-liiga:
 1993-94: Best Defenseman "Pekka Rautakallio Award"
 1993-94: Player of the Month (Nov)

 Elitserien:
 1995-96: Most Goals by Defenseman (20)

 Lega Nazionale A:
 1998-99: Most Assists by Defenseman (42)
 1998-99: Most Points by Defenseman (53)
 2002-03: Most Assists (39)
 2002-03: Most Assists by Defenseman (39)
 2002-03: Most Points (57)
 2002-03: Most Points by Defenseman (57)
 2002-03: Most Valuable Player
 2003-04: All-Star Team
 2003-04: Most Assists by Defenseman (39)
 2003-04: Most Points by Defenseman (59)
 2003-04: Most Points Playoffs
 2004-05: Most Assists by Defenseman (36)
 2004-05: Most Points by Defenseman (47)
 2005-06: Most Assists by Defenseman (32)
 2005-06: Most Points by Defenseman (43)
 2005-06: Most Points Playoffs
 2008-09: All-Star Team
 2008-09: Most Assists by Defenseman (39)
 2008-08: Most Points by Defenseman (60)

 Coppa Spengler:
 2001: All-Star Team
 2001: MVP
 2002: All-Star Team

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni